Горгондзола — італійський м'який сир з пліснявою.
 Горгондзола — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мілан.